Wunram ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wunram (1894–1975), deutscher Politiker (CDU)
 Finnia Wunram (* 1995), deutsche Schwimmerin